Доцца () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.

Население составляет 5886 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 234 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 40060. Телефонный код — 0542.

В коммуне особо почитаются образы Пресвятой Богородицы: Beata Virgine del Calanco (Dozza) и S. Maria del Carmine (Toscanella). Празднование во вторник после Троицына дня.

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Beata Virgine del Calanco